Kings Of Metal — шостий студійний альбом американської групи Manowar, який був випущений 18 листопада 1988 року.

Композиції 
 Wheels of Fire - 4:11
 Kings of Metal - 3:43
 Heart of Steel - 5:10
 Sting of the Bumblebee - 2:45
 The Crown and the Ring - 4:53
 Kingdom Come - 3:55
 Pleasure Slave - 5:37
 Hail and Kill - 5:54
 The Warrior's Prayer - 4:20
 Blood of the Kings - 7:30

Джерела 
 Kings Of Metal  allmusic
 Kings Of Metal  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Manowar
Альбоми Atlantic Records